En Pologne, Karolew peut désigner : 

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Karolew, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Karolew, village de la gmina de Bedlno,
 Karolew, village du powiat de Łowicz,
 Karolew, village de la gmina de Strzelce,
 Karolew, village du powiat de Zduńska Wola,
 Karolew, village du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Mazovie
 Karolew, village du powiat de Grójec,
 Karolew, village du powiat de Płock,
 Karolew, village du powiat de Sokołów,
 Karolew, village de la gmina de Dąbrówka,
 Karolew, village de la gmina de Klembów.